Патриция Майр-Ахлайтнер (; родилась 8 ноября 1986 года в Зефельде, Австрия) — австрийская теннисистка.
 Победительница 24 турниров ITF (17 — в одиночном разряде).

Общая информация 
Родителей Патти зовут Йохан и Маргарет. У Майр также есть сестра Памела и брат Патрик.

Отец, мама и брат играют в теннис на любительском уровне. Глава семейства и привёл дочь в этот спорт — первые опыты состоялись когда Патти было 3 года.

Своим любимым покрытием уроженка Рума считает грунт. На корте австрийка пытается действовать максимально агрессивно, забивая соперницу ударами с форхенда.

В декабре 2010 года австрийка вышла замуж за своего тренера Михаэля Ахлайтнера.

Спортивная карьера

Рейтинг на конец года

Выступления на турнирах

Финалы турниров WTA в одиночном разряде (1)

Поражения (1)

Финалы турниров ITF в одиночном разряде (32)

Победы (17)

Поражения (15)

Финалы турниров WTA в парном разряде (1)

Поражения (1)

Финалы турниров ITF в парном разряде (14)

Победы (7)

Поражения (7)

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт 

 
 
 

 Интервью сайту WTA 

Родившиеся в Инсбруке
Теннисисты Австрии